Мандусово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена в центре района, к востоку от границы райцентра Великие Луки, к югу от волостного центра Шелково.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 95 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Шёлковская волость
Населённые пункты Великолукского района